Hanngren är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:
 
 Gustaf Hanngren (1845–1905), svensk militär
 Martin Hanngren (1880–1945), svensk militär
 Åke Hanngren (1922–2003), svensk lungläkare

Svenska efternamn